Потрериљос има више значења:

 Потрериљос (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Потрериљос (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Потрериљос (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Потрериљос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Потрериљос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потрериљос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потрериљос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потрериљос (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потрериљос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потрериљос, Гванахал (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потрериљос (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потрериљос (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потрериљос, Ел Салто (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потрериљос (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Потрериљос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Потрериљос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Потрериљос, Де Абахо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Потрериљос (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Потрериљос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљос (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљос (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљос (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљос (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљос, Асијенда Хакарандас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљос (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљос, Ел Потрериљо (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљос, Потрериљос Матуз (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Потрериљос (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос, Пасо де Потрериљос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос (Окампо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потрериљос (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Потрериљос (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Потрериљос (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Потрериљос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Потрериљос (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Потрериљос (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Потрериљос (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Потрериљос (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Потрериљос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Потрериљос (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Потрериљос (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Потрериљос (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Потрериљос (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Потрериљос (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Потрериљос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Потрериљос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Потрериљос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Потрериљос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Потрериљос (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Потрериљос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Потрериљос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Потрериљос (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Потрериљос (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљос (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљос (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљос, Меса де ла Јерба (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику